Jupe-culottes, le gonne-pantalone: sottane che all'altezza del ginocchio, si dividono in larghe brache tenute alle caviglie da nastri e fronzoli.

Storia 
Ideate nel 1911 le prime apparizioni le si devono a Parigi il 12 febbraio e il 13 marzo a Milano le prime impressioni furono tali da far fuggire le modelle.

Si viene all'interrogazione del parlamento degli Stati Uniti ad opera di Max Lenedan dove espresse tutta la sua paura nel vedere le donne indossare dei pantaloni, si chiedevano multe e condanne a chi portasse tali sottane. La multa viene accolta quantificata in 152 dollari ai mariti incapaci d'impedire alla moglie d'indossare la jupe-culotte, mentre alle imprese teatrali che ne prevedevano l'utilizzo, alle loro attrici era prevista una severa multa ed in alternativa la reclusione a 5 giorni.

In Italia la sua diffusione durò pochi mesi.

Biancheria intima